De Ballon d'Or 1980 was de 25e editie van de voetbalprijs georganiseerd door het Franse tijdschrift France Football. De prijs werd gewonnen door de West-Duitser Karl-Heinz Rummenigge (Bayern München).

De jury was samengesteld uit 25 journalisten die aangesloten waren bij de volgende verenigingen van de UEFA: West-Duitsland, de DDR, Oostenrijk, België, Bulgarije, Tsjecho-Slowakije, Denemarken, Spanje, Finland, Frankrijk, Hongarije, Engeland, Ierland, Luxemburg, Italië, Nederland, Polen, Portugal, Roemenië, Schotland, Sovjet-Unie, Zweden, Zwitserland, Turkije en Joegoslavië.

De resultaten van de stemming werden gepubliceerd in editie 1812 van France Football op 30 december 1980.

Stemprocedure
Elk jurylid koos de beste vijf spelers van Europa. De speler op de eerste plaats kreeg vijf punten, de tweede keus vier punten en zo verder. Op die wijze werden 375 punten verdeeld, 125 punten was het maximale aantal punten dat een speler kon behalen (in geval van een vijfentwintig koppige jury).

Uitslag

Trivia 
 Karl-Heinz Rummenigge ontving het hoogste percentage van het aantal stemmen sinds de invoering van de Ballon d'Or. Vier jaar later zou het percentage overtroffen worden door Michel Platini.

Referentie 
 Eindklassement op RSSSF

Ballon d'Or
Voetbal in 1980